Carl Dahlström kan avse flera personer:

Carl Dahlström (politiker)
Carl Dahlström (ishockeyspelare)